UPT peut faire référence à :

Enseignement 
 Université Populaire du Théâtre
 Université polytechnique de Tomsk, Russie
 Université Populaire Transfrontalière, Forbach (Moselle)
 Université Politehnica Timișoara, Roumanie
 Université Pour Tous, Beyrouth
 Université Polytechnique de Tirana, Albanie

Entreprises 
 United Parachute Technologies, fabricant de parachutes en Floride
 United Petroleum Transports, flotte de camions-citerne à Oklahoma City

Abréviation